Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Calpe:
 Le HMS Calpe (1800), sloop de 14 canons, anciennement l'espagnol San Josef, capturé en 1800 et vendu en 1802
 Le HMS Calpe (L71), destroyer de type II de classe Hunt lancé en 1941, transféré à la Royal Danish Navy en 1952 sous le nom de Rolfe Krake, et vendu à la ferraille en 1966
 Le HMS Calpe (1965 établissement à terre), Quartier général de la Royal Naval Reserve (Réserve navale royale) à Gibraltar jusqu'en 1993